In 1930/31 werd het achtste Noord-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 
 
SV 1924 Harburg werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club versloeg in de eerste ronde Victoria Hamburg en verloor dan met 9-1 van Hamburger SV.

Oberliga

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie.de
 

Noord-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1930/31